Perrone est un nom propre ou commun d'origine italienne qui peut désigner :

Patronyme 

 Ciro Perrone (), un italo-américain membre de la Famille Genovese (mafia italienne).
 Diego Perrone, un chanteur italien.
 Diego Perrone (), un joueur de football.
 Elisabetta Perrone (),  une athlète italienne, spécialiste de la marche.
 Emanuel Perrone (1983), un footballeur argentin.
 Ettore Perrone di San Martino ( – ), un politicien et militaire italien.
 Giovanni Perrone ( - 26 aout 1876), un prêtre jésuite et théologien italien.
 Marc Perrone (1951), un accordéoniste français d'origine italienne.
 Nico Perrone (), un essayiste, historien et journaliste italien.

Autres 
 Paul J. Perrone, logiciel informatique
 Perrone Robotics, nom d'une entreprise de robotique